Arabisk kan referere til flere artikler:

 Arabisk alfabet
 Arabisk grammatik
 Arabisk (sprog)
 Arabiske talsystem
 Araber (person) – en person med en bestemt etnisk baggrund.
 Som adjektiv: Vedrørende Den Arabiske Halvø (Arabien), arabere eller de arabiske sprog.